Un plan de Rome désigne en français, le plus communément, un plan de la Rome antique. Ce dernier peut être sous le format d'une simple carte géographique, mais aussi et surtout sous celui d'une maquette ou d'un plan-relief.

Plusieurs maquettes de la Rome antique ont ainsi été réalisées depuis le début du  :
 Une première bâtie par Giuseppe Marcelliani, entre 1904 et 1910, en terre cuite ;
 Le Plan de Rome imaginé, réalisé et retouché à de multiples reprises par Paul Bigot entre 1900 et 1942, en plâtre, et dont il existe deux copies, l'une à Caen, l'autre à Bruxelles ;
 Il Plastico, réalisée par Italo Gismondi entre 1933 et 1937 puis mise à jour, qui se situe au musée de la Civilisation romaine à Rome ;
 Un plan relief de la Rome archaïque, également au musée de la Civilisation romaine (voir sur Commons) ;
 Les projets Virtualia et Rome reborn portés par l'Université de Caen, en association notamment avec le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle, qui tentent pour leur part de restituer le plan de manière numérique, en réalité virtuelle.

Un plan de Rome peut également désigner une carte géographique représentant la ville de Rome dans son état moderne (ou en tout cas post-antique).

Voir aussi 
 Forma Urbis